Меир може да се отнася за:
 Голда Меир (1898 – 1978), израелски политик
 Джесика Меир (р. 1977), американска космонавтка